XIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1987 году в городе Минске по круговой  системе. В финале приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. По итогам чемпионата определялись обладательницы путёвок на чемпионат мира.

Ход соревнования 
После семи туров определились лидеры турнира: Зоя Садовская, Елена Мартьянова и Татьяна Тетерина имели по 5,5 очков, по 5 очков у Ольги Левиной и Нины Янковской. Мартьянова набрала в последующих пяти турах полтора очка и выбыла из борьбы за медали и путёвки на чемпионат мира.

Перед последним туром впереди трое Зоя Садовская, Нина Янковская и Татьяна Тетерина — по 9½ очков. Ольга Левина обыгрывает Ирину Пашкевич и набирает 9½ очков. Тетерина играет вничью с Ольгой Рейниш, а Янковская после пяти часов игры эффектной жертвой спасает партию с Рингялене.

В итоге набравшие по 10 очков Татьяна Тетерина и Нина Янковская, согласно положению, стали чемпионками страны. Бронзу завоевала Ольга Левина. Обладательницами путёвок на чемпионат мира стали Зоя Садовская, Елена Альтшуль, Татьяна Тетерина и Нина Янковская. Ольга Левина стала запасной.

Итоговое положение

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1987-9, с.1-3

Женщины 1987
1987 год в шашках
Спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 1987 году
Чемпионаты СССР в 1987 году
Соревнования по шашкам в Белоруссии